French Championships 1932 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1932 roku w dniach 26 maja–6 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 37 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1932 w tenisie ziemnym
1932 we Francji
French Open według lat